Distichodus är ett släkte av fiskar. Distichodus ingår i familjen Distichodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Distichodus